Hrvatska:
 Baredine (jama), jama kod Poreča
 Baredine (Buje), gradsko naselje Buja
 Baredine (Buzet),gradsko naselje Buzeta